Chamartín (Madryt) – jeden z 21 dystryktów wchodzących w skład Madrytu.
 Chamartín (Kastylia i León) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Ávila, w Kastylii i León.
 Madryt Chamartín – jeden z głównych dworców kolejowych Madrytu.
 Chamartín (stacja metra) – stacja metra w Madrycie, na linii 1 i linii 10.
 Pinar de Chamartín – stacja metra w Madrycie, na linii 1 i 4.
 Estadio de Chamartín – nieistniejący już stadion piłkarski.